Adrien Le Gallo (1865-1936), acteur français ;
 Alphonse Le Gallo (1902-1965), homme politique français ;
 Darren Le Gallo (1974), acteur américain ;
 Maryvonne Le Gallo (1951), haute fonctionnaire et musicienne française ;
 Myriam Le Gallo (1968), kayakiste française ;
 Yves Le Gallo (1920-2002), universitaire breton.

Voir aussi